Leest bezeichnet:

 Leest (Falkenrehde), eine in Falkenrehde aufgegangene Siedlung bzw. Falkenrehde selbst, Brandenburg
 Leest (Mechelen), Ortsteil der Stadt Mechelen, Belgien
 Leest (Veghel), Weiler der Gemeinde Veghel, Niederlande
 Leest (Werder (Havel)), Wohnplatz der Stadt Werder (Havel), Brandenburg

Leest ist der Familienname folgender Personen:
 Ancilla van de Leest (* 1985), niederländische Politikerin, Fetischmodell, Produzentin, Moderatorin und Aktivistin
 Antonij van Leest (1545–1592), niederländischer Holzschneider und Illustrator 
 Birte Leest (* 1979), deutsche Theater- und Filmschauspielerin
 Hilde Leest (1903–1970), deutsche Bildhauerin
 Reinder Rienk van der Leest (* 1933), niederländischer Schriftsteller friesischer Herkunft